Miss Mundo Uruguay 2016 (también conocida como Nuestra Belleza Uruguay). La primera edición del certamen Nuestra Belleza Uruguay 2016, correspondiente al año 2016 se celebró el día 24 de junio en el Radisson Victoria Plaza en la ciudad de Montevideo.
Concursantes de los 19 departamentos uruguayos compitieron por este título de belleza. Al finalizar la velada,Miss Mundo Uruguay 2015 Sherika de Armas del departamento del , entregó la corona a su sucesora Romina Trotto del departamento de Cerro Largo, el segundo lugar nos representara en el Miss Grand Internacional 2016 que se llevara a cabo en Las Vegas, Nevada.

Resultados

Jurado final
Estos son miembros del jurado que evaluaron a las finalistas que eligieron a Nuestra Belleza Uruguay 2016:
Rosita Paiva
Sergio Quintana
Natalia Saucedo (maldito Sweet)
Noelia Pereyra (Maria Bonita)
Gaston López (Girls Fitness)
Giannina Silva
Saura Peyrot (equilibrio alimentación)
Paula Silva
Mabel Aguilar

Candidatas 
19 candidatas participan en el certamen;

Referencias 

Concursos de belleza en 2016
Uruguay en 2016